Carlos Eduardo Freile Larrea (Riobamba, 1876 -Riobamba, 23 de abril de 1942) fue un político ecuatoriano. Encargado del Poder Ejecutivo del Ecuador, entre el 28 de agosto al 1 de septiembre de 1932; en lo que comprendió la Guerra de los Cuatro Días.

Biografía 
Carlos Eduardo Freile Larrea, nació en el año de 1876, en la ciudad ecuatoriana de Riobamba. Hijo de José Belisario Freile Valdivieso y de María Larrea Donoso.

Fue Gobernador de Chimborazo, entre 1915 y 1916. En 1929, fue Tesorero Municipal de su pueblo natal.

En 1932, fue Ministro de Gobierno, de la gestión de Alfredo Baquerizo Moreno; al renunciar este, le tocó asumir como Encargado del Poder Ejecutivo del Ecuador, entre el 28 de agosto al 1 de septiembre del mismo año, en lo que comprendió la sangrienta Guerra de los Cuatro Días. 

Presidió el Partido Liberal Radical Ecuatoriano y el Concejo Municipal de Quito.

En 1939 el Dr. Andrés F. Córdova, tenía colaboradores de la talla de Carlos Freire Larrea; ocupando la cartera de Hacienda. 

Falleció en el 23 de abril de 1942, en su natal Riobamba, a consecuencia de un accidente cerebrovascular.

Ancestros

Véase también 
 Presidentes del Ecuador
 Ministros de Gobierno de Ecuador
 Gabinete de Carlos Freile Larrea

Referencias 

Riobambeños
Presidentes de Ecuador nacidos en Chimborazo
Ministros del Interior de Ecuador
Ministros de Hacienda
Ministros de Transporte y Obras Públicas de Ecuador
Gobernadores de Ecuador
Concejales cantonales de Quito
Liberales de Ecuador
Fallecidos por hemorragia cerebral
Fallecidos en Ecuador